Julio Ángel Fernández, Uruguayaans sterrenkundige
Julio M. Fernandez (1954), Chileense hoogleraar aan de Faculteit Biologische Wetenschappen aan de Columbia Universiteit, New York, USA
Julio García Fernández, (1894-1969) Spaans ruiter bij Olympische Spelen 1928
Julio Fernández, percussionist bij Buena Vista Social Club
Julio Fernández (filmproducent), Spaans/Catalaans filmproducent 
Julio Fernández, bergbeklimmer (bekend van La Esfinge) 
Julio Fernandez, gitarist van Spyro Gyra